Sala se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giovanni Sala
 Carlos A. Sala